Granato ist der Familienname folgender Personen:

 Cammi Granato (* 1971), US-amerikanische Eishockeyspielerin und -funktionärin
 Don Granato (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Leandro Granato (* 1986), argentinischer Kunstmaler
 Tony Granato (* 1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer